Гансон — фамилия.

Известные носители:

 Гансон, Владимир Александрович  (1924—2016) — советский и российский энтомолог, лепидоптеролог и коллекционер.
 Гансон, Ола (1860—1925) — шведский беллетрист и историк литературы.

См. также 

 Хансон